È vero/Perdoniamoci – singolo di Mina del 1960
 È vero/Perdoniamoci/Non sei felice/Invoco te – EP di Mina del 1960
 È vero/Quando vien la sera – singolo di Teddy Reno del 1960
 È vero/Luna nuova sul Fuji-Yama – singolo di Umberto Bindi del 1960
 È vero – singolo di Povia del 2001
 È vero (che ci sei) – singolo di Alessandro Casillo del 2012
 È vero – album di Alessandro Casillo del 2012